Challenge Tour – tour professionistico di golf
Challenge Tour – competizione di snooker